Родевщина  — топоним:

Беларусь 
 Родевщина — деревня, Слободковский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Родевщина — деревня, Дорский сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Родевщина — деревня, Першайский сельсовет, Воложинский район, Минская область